Ла Меса Чикита има више значења:

 Ла Меса Чикита (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Меса Чикита, Лас Меситас (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Меса Чикита, Ла Месита Чикита (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Меса Чикита (Калтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику